Auguste-Marie Brossin de Saint-Didier, francoski general, * 1888, † 1971.

Glej tudi 
 seznam francoskih generalov

Zunanje povezave 
 Generals.dk 

Rojeni leta 1888
Umrli leta 1971
Francoski generali
Francoski vojaški diplomati
Veterani druge svetovne vojne